peut faire référence à :

 , magazine pulp de fantasy édité entre 1939 et 1943.
 , titre original de Blackout, film américain de  sorti en 2006 ;
 , titre original de Sans identité, thriller américain de Jaume Collet-Serra sorti en 2011 ;
 , personnage de Tekken.
 Unknown Liège, Bar Gaming situé à Liège.

Voir aussi